Вот на доверие може да се отнася до:
 Вот на доверие – термин от политиката
 Вот на доверие – бившо телевизионно предаване по БТВ